Het seizoen 1933/34 was de twintigste editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). White Star Woluwe AC werd winnaar in reeks A en R. Berchem Sport in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1932-33 voor de start van het seizoen:
 RFC Brugeois (voorlaatste) degradeerde na vier seizoenen in Ere-Afdeling.
 R. Berchem Sport (laatste), het vroegere Berchem Sport degradeerde, na elf seizoenen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Volgende 4 teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1932-33 voor de start van het seizoen:
 CS Saint-Josse (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Cappellen FC (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 WA Namur (kampioen reeks C) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Patria FC Tongres (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Deelnemende teams
De 28 ploegen werden over twee reeksen van 14 verdeeld:

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1933-34 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

SC Anderlechtois en FC Renaisien ontvingen de ere-titel koninklijk en veranderden hun namen in RSC Anderlechtois (Royal Sporting Club Anderlechtois) en RFC Renaisien (Royal Football Club Renaisien).

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1933-34 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Borgerhoutsche SK fusioneerde voor het seizoen met RC Anvers-Deurne (stamnummer 29) en veranderde zijn naam in  RC Borgerhout (Racing Club Borgerhout)

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

 Opmerking
CS La Forestoise en FC Knokke eindigden gelijk op de laatste degradatieplaats.  Het destijds gebruikte criterium, het aantal verlieswedstrijden, was eveneens gelijk.  Er zijn echter geen sporen van een eventuele testwedstrijd teruggevonden.  Het was FC Knokke dat degradeerde op het einde van het seizoen.

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1934-35 op het eind van het seizoen:
 White Star Woluwe AC (kampioen reeks A) promoveerde na 9 seizoenen in 2e en 3e nationale terug naar de Ere Afdeling.
 R. Berchem Sport (kampioen reeks B) promoveerde na 1 seizoen terug naar Ere Afdeling.

Degraderende teams
De laatste 2 ploegen van elke reeks degradeerden naar Bevordering 1934-35.  Volgende vier ploegen degradeerden:
 R. Stade Louvaniste (voorlaatste reeks A) degradeerde na 3 seizoenen in 2e nationale.
 CS Saint-Josse (laatste reeks A) degradeerde na één seizoen in 2e nationale.
 R. Union Hutoise FC (voorlaatste reeks B) degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 WA Namur (laatste reeks B) degradeerde na één seizoen in 2e nationale.

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2